Le terme Route 8 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

États-Unis 
 U.S. Route 8
 Interstate 8
 Alaska Route 8

Canada 
 Route 8 au Manitoba
 Route 8 au Nouveau-Brunswick
 Route 8 en Nouvelle-Écosse
 Route 8 en Ontario

Bolivie 
 Route 8

Paraguay 
 Route 8

Uruguay 
 Route 8

Europe 
 Route européenne 8
 Route européenne 008

Allemagne 
 Route fédérale 8 ()

France 
 Autoroute A8
 Route nationale 8
 Route départementale 8 dans certains départements

Lituanie 
 Route magistrale 8

Suisse 
 Route principale 8

Voir aussi